Fleuve Congo peut désigner :
 Congo, un fleuve d'Afrique centrale ;
 Fleuve Congo, un groupe de musique suisse ;
 Fleuve Congo, un album studio de Valérie Lagrange, sorti en 2003.